XXXII чемпіонат світу з художньої гімнастики проходив у Києві (Україна) з 28 серпня по 1 вересня 2013 року у Палаці спорту.

Медалісти

Індивідуальні вправи

Обруч 
Фінальні результати у вправах з обручем

М'яч 
Фінальні результати у вправах з м'ячем

Булави 
Фінальні результати у вправах з булавами

Стрічка 
Фінальні результати у вправах з булавами

Індивідуальне багатоборство

Групові вправи

Групове багатоборство 
Фінал групового багатоборства

10 булав 
Фінал вправ з 10 булавами

3 кулі + 2 стрічки 
Фінал вправ з 3 кулями + 2 стрічки

Медальний залік

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Результати

2013
Художня гімнастика
2013 у Києві
2013
Серпень 2013
Вересень 2013
2013 в українському спорті